Савански љускавац () је сисар из реда љускаваца и породице -{Manidae}-.

Распрострањење 

Врста је присутна у Анголи, Боцвани, Етиопији, Замбији, Зимбабвеу, Јужноафричкој Републици, Кенији, Малавију, Мозамбику, Намибији, Свазиленду, Судану, Танзанији, Уганди, Централноафричкој Републици и Чаду.

Станиште 
Савански љускавац има станиште на копну.

Начин живота 
Женка обично окоти по једно младунче.

Угроженост 
Ова врста није угрожена, и наведена је као последња брига, јер има широко распрострањење.

Популациони тренд 
Популација ове врсте се смањује, судећи по расположивим подацима.

Референце

Литература 
 -{IUCN}- црвена листа угрожених врста, детаљнији подаци о врсти

Спољашње везе 

Љускавци